Моніка Селеш була чинною чемпіонкою, але цього разу не брала участі, оскільки вирішила взяти участь у турнірі в Дубаї того самого тижня.

Ліза Реймонд виграла титул, у фіналі перемігши Александру Стівенсон з рахунком 4–6, 6–3, 7–6(11–9).

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять буз боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Kroger St. Jude International 2002
Тур WTA 2002